Вигдоров (Вигдорова) — еврейская фамилия, образованная от мужского личного имени Вигдор (усечённая форма имени Авигдор). Известные носители:

 
 Вигдоров, Лев Александрович (1940—2006) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Вигдорова, Фрида Абрамовна (1915—1965) — советская писательница и журналистка.

См. также 
 Вигдорчик